Le qualificazioni del singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Cvetana Pironkova (primo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno, ritirata)
  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)

<li>  Evgenija Rodina (qualificata)
<li>  Denisa Allertová (secondo turno)
<li>  Ana Konjuh (secondo turno)
<li>  Magda Linette (secondo turno)

Qualificate

 Bethanie Mattek-Sands
 Evgenija Rodina

<li>  Kateryna Bondarenko 
<li>  Petra Martić

Lucky Losers

  Alberta Brianti
  Marina Mel'nikova

<li>  Alexa Glatch

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2015
WTA Tour 2015